Lista posłów wielu kadencji – lista posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zostali wybrani na 3 lub więcej kadencji, począwszy od wyborów w 1989.

Legenda 
Posłowie według listy, z której zostali wybrani:

9 kadencji

8 kadencji

7 kadencji

6 kadencji

A-M

N-Ż

5 kadencji

A-J

K-M

N-Ż

4 kadencje

A

B

C

D

G

H

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

Ś

T

U

W

Z

3 kadencje

A

B

C

D

F

G

H

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

Ś

T

U

W

Z

Ż 

 Lista polskich posłów do Parlamentu Europejskiego wielu kadencji

Uwagi

Przypisy 

Posłowie na Sejm III Rzeczypospolitej